Paupié ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Paupié (1920–1981), österreichischer Zeitungswissenschaftler
 Ludwig Paupié (1813–1864), österreichischer Organist, Chormeister, Musiklehrer und Komponist
 Willi Paupié (1898–1986), deutscher Maler